Конго может иметь следующие значения:

Слово языка конго 
Ко́нго () — происходит от самоназвания народа конго ( — буквально «охотники»), или баконго, что означает «народ конго». Слово стало названием языка, государства народа конго, крупнейшей реки Африки, а впоследствии дало названия двум современным государствам.

Названия народа, языка, древнего государства в языках с латинской письменностью пишутся с буквы K (Kongo), варианты написания названия реки и современных государств в разных языках различаются: Kongo, Congo и др.
 Конго (баконго) — народ в центральной Африке, входит в этническую макрогруппу банту.
 Конго (киконго) — язык народа конго, входит в языковую группу банту.
 Конго (Заи́р) — река в Центральной Африке, по бассейну и водоносности крупнейшая в Африке и вторая в мире.
 Впадина Конго — обширное понижение в Центральной Африке, в бассейне реки Конго.
 Демократическая Республика Конго (; Конго-Киншаса, ДРК, с 1971 по 1997 год носило название Заир) — государство в Африке на левом берегу реки Конго, бывшая колония Бельгии.
 Заир — название Демократической Республики Конго в 1971—1997 годах.
 Свободная Республика Конго — частично признанное государственное образование, существовавшее на части территорий ДРК в 1960—1962 годах.
 Республика Конго (Леопольдвиль) — название Демократической Республики Конго в 1960—1964 годах.
 Бельгийское Конго — колония Бельгии с 1908 по 1960 год.
 Свободное государство Конго — конголезское государство на левом берегу реки Конго с 1885 по 1908 год, «личное владение» бельгийского короля Леопольда II.
 Республика Конго (; Конго-Браззавиль) — государство в Африке на правом берегу реки Конго, бывшая колония Франции.
 Народная Республика Конго — социалистическое государство на территории французского Конго, существовавшее в 1960—1991 годах.
 Среднее Конго — колония Франции с 1886 по 1960 год. С 1910 по 1958 годы входила во Французскую Экваториальную Африку.
 Французское Конго — французское колониальное владение в Центральной Африке, существовавшее в конце XIX — начале XX века.
 Королевство Конго — государство, существовавшее с конца XIV по конец XVII века на территории современных Демократической Республики Конго, Республики Конго и Анголы.
 Мбанза-Конго — город на северо-западе Анголы, административный центр провинции Заире.

От топонима Конго получили свои названия:
 Конго (1954—1964) — шимпанзе-художник.
 Конго голубой (конго тетра, радужная тетра, радужный фенанкограммус) — небольшая аквариумная рыбка (длина тела до 10 см) семейства харациновые; латинское название — Phenacogrammus interruptus (Boulenger, 1899); в природе обитает в реке Конго.
 Конго красный — искусственный краситель.
 «Конго» — фантастический роман Майкла Крайтона.
 «Конго» — экранизация романа.
 Congo: Descent into Zinj — видеоигра по фильму.

Слово японского языка 
 — японское слово; в сочетаниях означает «алмазный».
 «Конго гуми» — японская строительная компания, существовавшая с 578 по 2007 год.
 Конго Масахиро (род. 1948) — сумотори, глава хэя Нисёносэки.

Японская боевая техника 
 «Конго» — японский корвет (1877—1910).
 «Конго» — японский линейный крейсер периода Первой и Второй мировых войн (1912—1944).
 Линейные крейсера типа «Конго» — тип линейных крейсеров японского императорского флота.
 Эскадренные миноносцы типа «Конго» — тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием, состоящих на вооружении Японии.
 JDS Kongō (DDG-173) — эсминец «Конго» одноимённого типа.

Персоналии 
 Конго, Чейк (также Чейк Куэдраого; род. 1975) — французский боец смешанных боевых искусств и кикбоксер в супертяжёлом весе.
 Конго, Эдвин (род. 1976) — колумбийский футболист, нападающий.
 Анвар Конго (1937—2019) — индонезийский гангстер и антикоммунистический активист.

Прочие значения 
 Конго (Багамские Острова) — город на Багамских Островах.
 Конго (Майотта) — город и коммуна на острове Майотта Коморского архипелага.
 Конго (приток Колымы) — ручей в Ягоднинском районе Магаданской области, приток реки Колыма.
 Конго (посёлок) — посёлок на реке Конго в Ягоднинском районе Магаданской области, затоплен водами Колымского водохранилища.

См. также 
 Конгу () — муниципалитет в Бразилии, штат Параиба.
 Конга — ударный музыкальный инструмент.